TPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tapaktuan (Indonesia)
 tpk – codice ISO 639-3 della lingua tupiniquim